Kőmíves Sándor (1897–1980) színész
 ifj. Kőmíves Sándor (1940–2006) Jászai Mari-díjas színész
 Kőmíves Sándor (1973–) színész

Jegyzetek